Záhlaví může být:
 záhlaví stránky – text na horním okraji stránky, který se na všech stránkách opakuje
 nadpis kapitoly, článku
 část kolejiště železniční stanice mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou (začátkem zhlaví)

Související články 
 titulek – nadpis novinového (nebo jiného) článku
 HTML title – titulek (záhlaví) HTML stránky

Externí odkazy